Die Saison 2018/19 der Hessenliga war die 41. Spielzeit der Fußball-Hessenliga und die elfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 27. Juli 2018 mit dem Spiel zwischen dem VfB Ginsheim und dem SC Viktoria Griesheim eröffnet.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2018/19 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:
 der Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2017/18:
 KSV Hessen Kassel
 die unterlegene Mannschaft aus der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest:
 FC Bayern Alzenau
 die verbliebenen Mannschaften aus der Hessenliga 2017/18:
 SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
 FC Gießen
 SC Waldgirmes
 SV Rot-Weiß Hadamar
 VfB Ginsheim
 KSV Baunatal
 FSC Lohfelden
 Spvgg. 03 Neu-Isenburg
 SV Buchonia Flieden
 FC Ederbergland
 SC Viktoria Griesheim
 die Meister der drei Staffeln der Verbandsliga Hessen 2017/18:
 Nord: Hünfelder SV
 Mitte: FC Eddersheim
 Süd: FV Bad Vilbel
 der Sieger der Aufstiegsrunde zwischen den Verbandsliga-Vizemeistern 2017/18 zur Hessenliga:
 Türk Gücü Friedberg

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Hessenliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Nord, Mitte und Süd aus. Die Auslosung ergab, dass der Bewerber aus Mitte zuerst gegen den Nord-Vertreter spielte. Im zweiten Spiel trat der Süd- gegen den Mitte-Vertreter an. Im dritten Spiel empfing der Nord-Vertreter den Vizemeister der Süd-Staffel.

Durch den Aufstieg des Vizemeisters FC Bayern Alzenau wurde erst ein zweiter, durch den Rückzug des FSC Lohfelden vom Oberliga-Spielbetrieb ein dritter Starterplatz für die neue Saison frei, wodurch letztendlich alle drei Teilnehmer in die Hessenliga aufsteigen konnten.

Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Aufstiegsrunde:
 Vizemeister der Verbandsliga Nord: SV Neuhof
 Vizemeister der Verbandsliga Mitte: TuS Dietkirchen
 Vizemeister der Verbandsliga Süd: FC Hanau 93

|}

|}

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19